Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Astérope ou Stérope, une des sept Pléiades ;
 Astérope ou Hespérie, un nymphe, amante d'Ésaque ;
 Astérope, une fille d'Acaste ;
 Stérope fille de Porthaon, mère des sirènes dans certaines traditions.
 Par analogie avec la première, Astérope est aussi le nom d'une étoile dans l'amas des Pléiades.
 L’Astérope (Ypthima asterope) est une espèce de lépidoptères de la famille des Nymphalidae.
 Asterope est un genre de lépidoptères de la famille des Nymphalidae, sans rapport avec l'espèce précédente.